Кубок вищої ліги України з футболу — офіційний турнір, організований ФФУ влітку 1992 року та ПФЛ навесні 2003 року. Вітчизняний аналог європейських Кубків ліг.

Розіграш 1992 року

Історична довідка 
Змагання було задумане як регулярне та передсезонне. Втім, за наслідком низького інтересу (вболівальників, преси, клубів), відбулися лише два розіграші з інтервалом 11 років. Усі три матчі Кубка вищої ліги України-1992 завершилися з однаковим рахунком — 2:1.

Офіціоз

Півфінал 

«Дніпро»: Городов, Юдін, Мамчур (Беженар), Дірявка, Чухлеба, Похлєбаєв, Полунін, Сасько (Максимов), Коновалов, Москвин (Паляниця), Павлюченко (Думенко). Тренер Павлов.

«Волинь»: Марчук, Гащин, Антонюк, Федюков, Польний, Дикий, Зуб, Вовчук (Федецький), Круковець (Сартаков), Синицький, Мозолюк. Тренер Покора.

«Металіст»: Помазун, Касторний, Пушкуца (Карабута, 66), Панчишин (Панчик, 76), Пец, Миколаєнко (Боровик, 60), Хомуха (Назаров, 6), Кандауров, Аджоєв (Соловйов, 46), Призетко, Колесник. Тренер Ткаченко.

«Динамо»: Кутєпов, Панкратьєв, Цвейба, Дем’яненко, Шматоваленко, Мороз Ю. (Зуєнко, 46), Беца, Заєць (Ковалець, 46), Мороз В. (Волотьок, 46), Грицина, Шаран. Тренер Пузач.

Фінал 

«Динамо»: Кутєпов (Сирота), Лужний, Цвейба, Дем'яненко (Зуєнко), Панкратьєв, Мороз Ю. (Грицина), Анненков (Заєць), Беца, Мороз В. (Волотьок), Леоненко, Шаран (Ковалець). Тренер Пузач.

«Волинь»: Марчук, Гащин, Антонюк, Федюков, Польний, Дикий, Зуб, Федецький (Вовчук), Сартаков (Круковець), Синицький (Сарнавський), Мозолюк (Говоруха). Тренер Покора.

Розіграш 2003 року

Історична довідка 
Другий розіграш Кубка вищої ліги України мав відбутися навесні 2003-го під егідою Професіональної футбольної ліги. Однак відсутність «вікон» у календарі сезону та незначний інтерес клубів призвели до того, що попередньо затверджений організаційний план був радикально змінений.

Офіціоз

Півфінал 
Згідно з цитованою вище постановою ПФЛ від 13 травня 2003-го, етапом 1/2 фіналу Кубка вищої ліги України визнано відповідну стадію національного Кубка сезону 2002/02 років.

Фінал 

«Динамо»: Шовковський /к/, Гіоане, Саблич (Хацкевич, 46), Гавранчич, Несмачний, Пеєв, Лєко (Белькевич, 46), Гусін (Головко, 46), Чернат, Шацьких, Мілевський (Діого Ринкон, 46). Запасні Рева, Мелащенко, ель-Каддурі. Тренер Михайличенко.

«Шахтар»: Ковалевський, Гусаров, Окоронкво, Глевецкас, Савин (Ярошенко, 37), Скидан, Бредун (Голоперов, 74), Кравченко С., Попов С. /к/, Артемов, Брандао (Бурий, 88). Запасні Ботвиньєв, Старостяк. Тренер Яремченко.

Питання статусу 
Численні труднощі з організацією та проведенням обох розіграшів призвели до того, що фактично в усіх джерелах інформації ігри 1992 року були відображені як товариські, а матч 2003-го – як зіграний суто в рамках Меморіалу Лобановського. В контексті першого розіграшу ситуація особливо заплутана, оскільки ФФУ, слідом за липневою постановою, вже 10 серпня у листі на адресу ФК «Динамо» визнала всі три матчі товариськими.

Див. також 
 Кубок Ліги (Україна)
 Кубок Другої ліги України з футболу
 Кубок комсомолу СРСР 1965
 Кубок Федерації футболу СРСР
 Кубок ліг СРСР
 Додаткові футбольні турніри СРСР за участі провідних клубів

Примітки

Джерела 
 Газета «Волинь» (Луцьк) за 15.08.1992, № 97, с. 3
 Газета «Слобідський край» (Харків) за 15.08.1992, № 99, с. 4
 Газета «Копійка» (Біла Церква) за 07.02.2018, № 5, с. 9

Посилання 
 Раритетні футбольні документи з архівних установ Києва (слайди) 
 Інформація про Кубок вищої ліги України у фондах Центрального державного електронного архіву України 

Неіснуючі футбольні змагання в Україні
1992 у футболі
2003 у футболі
2003 в українському спорті
Національні футбольні кубки ліг Європи